Rożnów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rożnów (Gródek nad Dunajcem) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rożnów (Przeworno) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Rożnów (Wołczyn) in der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch
 Roschniw (Kossiw)
 Rożnów-Gebirge